Bábek může být:

jméno
 Bábek – ázerbájdžánský národní hrdina, vůdce lidového protiarabského povstání

příjmení nebo přízvisko osob
 Alois Bábek (1885–1951) – československý politik
 Kristýna Bábková (* 1986) – česká herečka
 Tomáš Bábek (* 1987) – český dráhový cyklista

Podobné příjmení
 Babák

Rozcestníky - příjmení